Slovo píšťala má více významů:

 píšťala (hudební nástroj) – samostatný hudební nástroj nebo součást většího hudebního nástroje – např. varhan
 panova píšťala
 Přírodní památka Píšťala – přírodní památka v okrese Jeseník
 píšťala (zbraň) – palná husitská zbraň
 píšťala (signalizační zařízení) – signalizační zařízení, například na velkých lodích

Související články 
 píšťalka

Externí odkazy